Stadio MOSiR, vecchio nome dello Stadio del centro sportivo di Danzica
Stadio MOSiR, vecchio nome dello Stadio municipale di Gdynia
Stadio MOSiR Bystrzyca, stadio di Lublino